El sistema ternari, també anomenat sistema ternari desequilibrat, és un sistema de numeració posicional en què totes les quantitats es representen amb base 3, és a dir, utilitzant només tres xifres: 0, 1 i 2.

Comparació amb sistema binari i decimal

Referències 

Ternari